Mokona (もこな) puede referirse a:

 Mokona (conocida como Mokona Apapa), mangaka japonesa miembro de CLAMP.
 Mokona Modoki, personaje del manga y anime Magic Knight Rayearth creado por CLAMP.
 Mokona-ojio no E-hom, manga creado por CLAMP.